Colostethus alacris — вид рода тёмные древолазы (Colostethus) семейства древолазы (Dendrobatidae).

Описание 
Этот вид известен всего по нескольким экземплярам, обнаруженным в муниципалитете Эль-Тамбо, в департаменте Каука, на склоне Западных Кордильер в Колумбии на высоте 1400 м над уровнем моря. Образ жизни, предположительно, схож с образом жизни близких видов, с головастиками, развивающимися в воде. Ареал вида не относится к охраняемым территориям.

Ссылки 
 AmphibiaWeb — Colostethus alacris
 Names described as 'Colostethus alacris' — Amphibian Species of the World
 Catalogue of Life — 25th October 2012: Информация о виде

Древолазы
Эндемики Колумбии
Животные, описанные в 1990 году